Геннадий Васильевич Порядин () — советский и российский патофизиолог, аллерголог, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 9 июня 1937 года.

В 1966 году окончил лечебный факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова.

С 1966 года работает там же, пройдя путь от аспиранта (научный руководитель А. Д. Адо) до заведующего кафедрой патологической физиологии (1986—2017). Занимал должности декана лечебного факультета (1987—2012) и проректора по учебной работе (2012—2015). В настоящее время — профессор, почетный заведующий кафедрой, советник ректора.

В 1969 году защитил кандидатскую, а в 1983 году — докторскую диссертацию на тему «Механизмы формирования немедленной аллергии человека и пути их коррекции».

В 2004 году избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Научные интересы: молекулярные и клеточные механизмы иммунопатологических заболеваний; аллергия; роль иммунной системы в развитии воспаления, воспалительных поражений сердца (инфекционно-аллергический миокардит); роль апоптоза в развитии иммунопатологии; механизмы специфической иммунотерапии; поиск и изучение новых противоаллергических препаратов

Под его руководством подготовлено 12 докторов и 24 кандидата наук.

Автор около 400 научных работ, 7 монографий, 3 руководств для врачей и научных работников, 12 изобретений.

Член президиума Российского научного общества патофизиологов, председатель проблемной учебно-методической комиссии по преподаванию патофизиологии Российского научного общества патофизиологов, член редколлегии журналов «Патологическая физиология и экспериментальная терапия», «Общая реаниматология», «Клиническая патофизиология», «Вестник РГМУ».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996)
 Орден Почёта (2018)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Патофизиологи СССР
Патофизиологи России
Патофизиологи XX века
Патофизиологи XXI века